Finnegan se poate referi la :

 Finnegan , eroul principal al romanului Veghea lui Finnegan scris de  James Joyce
Christian Finnegan, actor de comedie american 
Chris Finnegan, boxer englez
Kevin Finnegan, boxer englez
George Finnegan
Finnegan (Star Trek)
Finnegan Foundation
Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner 
Joseph Finnegan (criptanalist) 
Joseph Finnegan (jurist irlandez)